86-й выпуск  Флеш Валонь — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 20 апреля 2022 года в рамках Мирового тура UCI 2022. Победу одержал бельгийский велогонщик Дилан Тёнс.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку приняли все 18 команд категории UCI WorldTeam и три лучшие команды категории UCI ProTeam прошлого сезона Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic и TotalEnergies. Также организаторы пригласили ещё 4 команды категории ProTeam. Таким образом всего в гонке приняло участие 25 команд.

Маршрут 
Старт гонки состоялся в новом для неё месте, городе Бленьи недалеко от Льежа. А финиш традиционно располагался в Юи на вершине подъёма одноимённого подъёма.

Дистанция c самого начала шла по холмистой местности на восток. Сначала через Обель, Эрв, Пепенстер. Затем примерно на 44 и 55 км соответственно располагались первые два категорийных подъёма Côte de Tancrémont и Côte des Forges которые присутствовали на маршруте 2019 года. Далее гонщики следовали через Энё, Уффе, Амуар, недалеко от Дюрбюи поворачивала на северо-запад и после Модава достигали финального круга аналогичного 2019 году.

Финальный круг протяжённостью 31,2 км включал три подъёма Côte d'Ereffe, Côte de Cherave и Mur de Huy (1,3 км со средним градиентом 9,6%  и максимальным 19%). Всего финальных круг предстояло преодолеть 2,5 раза и по три раза каждых из его подъёмов.

В общей сложности предстояло преодолеть 11 категорийных подъёмов. Протяжённость гонки составила чуть больше 200 км с суммарным набором высоты почти 3000 м.

Ход гонки 
Примерно через 40 км после старта сформировался отрыв из 10 человек, преимущество которого над пелотоном доходило до трёх с лишним минут. Во время первого прохождения финишной линии на вершине Mur de Huy (62 км до финиша) отрыв сократился до 8 гонщиков. А во время второго пересечения финишной черты (31 км до финиша) в отрыве осталось всего четверо:  Дэрил Импи (), Бруно Армирайл (), Джимми Янсенс () и Валентин Феррон (). В 20 секундах позади них располагались Саймон Карр (), отъехавший из пелотона и Симон Гульельми (), выпавший из отрыва.

При последнем прохождении подъёма Côte d'Ereffe (18,5 км до финиша) Саймон Карр и Валентин Феррон смогли уехать от своих попутчиков по отрыву. Однако за 9 км до финиша их настиг и поглотил пелотон. 

На последнем восхождения на Côte de Cherave (5,7 км до финиша) начал атаку Реми Роша (). К нему присоединился Маури Вансевенант (), а затем Сёрен Краг Андерсен (). За 1,3 км до финиша у подножия Mur de Huy все отрывы были ликвидированы. 

Во время финального восхождении на Mur de Huy сначала в лидеры вышел Алехандро Вальверде (), пятикратный победитель этой гонки. Но за 300 метров до финишной черты его сумел обойти атаковавший из глубины Дилан Тёнс (), который и стал победителем гонки. Вторым финишировал Алехандро Вальверде, для которого этот подиум стал девятым на гонке. Третье место занял Александр Власов (). Прошлогодний победитель гонки Жюлиан Алафилипп () финишировал четвёртым.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2022 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2022 году
Апрель 2022 года